

Persone 
 Angio Zane (1925-2010) – regista italiano
 Bernardo Zane (XV secolo-1524) – vescovo cattolico e poeta italiano
 Billy Zane (1966) – attore e regista statunitense
 Clayton Zane (1977) – ex calciatore australiano, di ruolo attaccante
 Francesco Zane (1898-1971) – politico italiano
 Frank Zane (1942) – ex culturista statunitense
 Girolamo Zane (...-1572) – capitano generale da mar della flotta veneziana
 Lil' Zane (1982) – attore e rapper statunitense
 Lisa Zane (1961) – attrice statunitense, sorella di Billy Zane
 Lorenzo Zane (1428-1484) – patriarca cattolico italiano
 Paolo Zane (1460-1531) – vescovo cattolico italiano
 Paul Zane Pilzer (1954) – saggista, economista e professore universitario statunitense
 Sandro Zane (1948) – musicista, compositore e produttore discografico

Altro 
 Zane – cognome italiano
 Zane – famiglia del patriziato veneziano
 Palazzo Zane Collalto – palazzo di Venezia, situato nel sestiere di San Polo
 21991 Zane – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Zanè
 Zani